Жаке:

 Гюстав Жан Жаке (1846—1909) — французский живописец, ученик Бугро.
 Жюль Жаке (1841—1913) — французский художник, гравёр.
 Рене-Жан Жаке — французский футболист
 Эме Жаке — французский футболист
 Элизабет Жаке де ла Герр — французская клавесинистка